Il singolare dell'Allianz Suisse Open Gstaad 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul-Henri Mathieu era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Marin Čilić.

Victor Hănescu ha vinto in finale 6–3, 6–4, contro Igor' Andreev.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Stanislas Wawrinka (semifinali)
  Paul-Henri Mathieu (secondo turno)
  Michail Južnyj (quarti)
  Ivo Karlović (secondo turno)

  Andreas Seppi (primo turno)
  Nicolas Kiefer (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Igor' Andreev (finale)
  Guillermo Cañas (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Allianz Suisse Open Gstaad 2008
ATP Tour 2008